Ю́жне — село в Україні, в Девладівській сільській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Населення — 47 мешканців.

Географія 
Село Южне знаходиться на відстані 1 км від села Ганно-Миколаївка і за 2 км від села Андріївка. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Криворізького району